Жера́р Ксавье́ Марсе́ль Депардьё или Депардье́ (; МФА ; ) — французский актёр.

Жерар Депардьё — один из самых плодотворных актёров современности, он снялся в более чем 200 фильмах. Диапазон его ролей огромен: от голливудских блокбастеров и фестивальных шедевров до малобюджетных комедий и телесериалов. Сам Депардьё признаётся, что у него нет какого-то определённого актёрского стиля и он снимается во всём, что ему нравится, при этом ему безразлично качество снимаемой ленты или её жанр.

Биография

Происхождение и ранние годы 
Отец Рене Максим Лионель Депардьё () — имел прозвище Деде () и происходил из сельской семьи, которая имела глубокие корни в департаменте Эндр поблизости от города Шатору в центральной Франции. Он родился 14 мая 1923 года, никакого образования не получил и остался неграмотным; рано оставив семейную ферму, он подался в город, где начал работать жестянщиком.

Здесь он встретил будущую мать Жерара — Анну Жанну Жозефу Марийе (), которую знакомые чаще звали Лилетта (). Она родилась 3 октября 1923 года в департаменте Юра возле швейцарской границы в семье военного лётчика, которого позднее перевели по службе в Шатору. Во время Второй мировой войны город находился на оккупированной немцами территории. Деде и Лилетта полюбили друг друга и 19 февраля 1944 года зарегистрировали свой брак в городской ратуше Шатору.

27 декабря 1948 года родился Жерар Депардьё, к финансовым проблемам добавились новые: отец начал пить и нередко пропадал из дома, оставляя жену одну с тремя детьми. Несколько лет спустя, в семье родились ещё трое детей: Катрин, Франк и Эрик. Жерар не был желанным ребёнком, его мать несколько раз пыталась сделать аборт, протыкая себя спицами. Жерар с семи лет принимал у матери роды своих братьев и сестёр.

В автобиографической книге «Что было, то было» (), опубликованной в 2014 году, Депардьё писал, что в свои десять лет он выглядел на пятнадцать. С ранней юности он осознал, что привлекает гомосексуалов. Оказывая мужчинам интимные услуги, он просил взамен деньги. Его клиентами были водители грузовиков. Школьные каникулы он проводил в общественных туалетах аэропорта Орли в пригороде Парижа, где его бабушка работала дежурной. Родители как могли заботились о Жераре, но со временем его поведение и успеваемость в школе сильно ухудшились, причём до такой степени, что его оставили на второй год в средней школе. Причиной были не столько его недостаточные умственные способности, сколько недостаточное внимание со стороны родителей и строгость учителей. В дальнейшем поведение Жерара и его отношение к школе ухудшились ещё больше, он совсем потерял интерес к учёбе. Весной 1962 года Жерар получил свидетельство о неполном среднем образовании.

Одновременно Депардьё познакомился с парнями, которые занимались кражами и перепродажей краденого топлива с американской базы. Хотя его и членов его группы неоднократно арестовывала полиция, формальное обвинение не было выдвинуто в связи с несовершеннолетием Депардьё. Со временем полиция начала относиться серьёзно к преступности среди молодёжи города. В квартире Депардьё провели обыск: ничего найдено не было, но полиция посоветовала родителям отправить его в колонию для несовершеннолетних. Отец решительно отказался подписать разрешение на такое предложение полиции, и вместо этого Депардьё был поставлен на учёт в службе по делам несовершеннолетних с предупреждением, что он должен ежемесячно отмечаться в полиции. Иногда Депардьё помогал ворам раскапывать свежие могилы, чтобы снять с покойников драгоценности и обувь. В 16 лет он отсидел три недели в тюрьме за кражу автомобиля. Иногда он обворовывал своих клиентов. В мае 1968 года Депардьё на антиправительственных акциях протеста вытаскивал из карманов студентов часы и кошельки. В перерывах между воровством и драками торговал сигаретами, покупая их на базе НАТО и продавая в два раза дороже.

Ещё в подростковом возрасте Депардьё был достаточно самостоятельным в выборе своего жизненного пути. Неоднократно он покидал город и путешествовал сначала по окрестным городам и сёлам, а позже даже на Средиземном море. Осенью 1965 года его знакомый пригласил его поехать с ним в Париж. Депардьё сначала отказался, но в течение трёх дней передумал — и, не сообщив родителям, поехал в столицу и остановился на квартире друга, который учился на курсах актёрского искусства. Ради интереса он пошёл вместе с другом посмотреть курсы и на школу, в которой тот учился. В классе преподаватель неожиданно пригласил Депардьё на сцену исполнять спонтанный номер с пантомимой. Одобрительная реакция преподавателя и студентов вдохновили Депардьё, и он решил серьёзно заняться актёрским делом и поступить на курсы Жана-Лорана Коше, одного из известнейших преподавателей театрального искусства во Франции.

Карьера 
В 1967 году Жерар Депардьё впервые снялся в кинематографе, сыграв главную роль битника в короткометражке  режиссёра .

Депардьё является мастером психологического портрета. Важным этапом для актёрской карьеры Депардьё стало участие в фильме «Вальсирующие», вышедшем на экраны в 1974 году, где он сыграл роль грубоватого парня. Несмотря на скандальность и эпатажность картины (асоциальное и аморальное поведение главных героев, большое количество сцен секса — с насилием, с несовершеннолетней, групповой секс, секс с кормящей матерью, однополый секс), во Франции в 1974 году её посмотрело более пяти с половиной миллионов человек, благодаря чему в том году фильм занял 3-е место по сборам. Впоследствии эта картина была признана критиками ключевым произведением 1970-х годов.

После фильма Депардьё стал востребованным актёром и продолжил сотрудничество с режиссёром Бертраном Блие (к которому также пришла широкая известность в результате выхода этой картины) — вместе они сняли ещё «Холодные закуски» (1979), «Вечернее платье» (1986), «Слишком красива для тебя» (1989), «Спасибо, жизнь» (1991), «Актёры» (2000) и «Сколько ты стоишь?» (2005).

Депардьё создал образы героев, которые выбирали в качестве единственного способа противостоять современному миру насилие, в чём сумел достичь высокого трагизма («Барокко», «В сетях мафии», «Вид на жительство», «Возвращение Мартена Герра», «Не такой уж и злой», «Ночью все кошки серы», «Прощай, самец», «Последняя женщина», и др.). В фильмах «Беглецы», «Инспектор-разиня», «Невезучие» актёр представил своё комическое дарование, темперамент и колоритную внешность. Для исторических фильмов и экранизаций классики — «1492: Кристофор Колумб», «Ватель», «Жерминаль», «Камилла Клодель», «Наполеон» и «Сирано де Бержерак» характерны такие качества Депардьё, как чувство стиля и умение проникнуться духом эпохи.

Он снимался в картинах Б. Бертолуччи («Двадцатый век»), А. Вайды («Дантон») М. Пиала («Под солнцем сатаны»), А. Рене («Мой американский дядюшка»), Ф. Трюффо («Последнее метро», «Соседка»).

В 1984 году в качестве режиссёра снял фильм «Тартюф» (по пьесе Мольера), где исполнил главную роль, а в 1999 — «Мост между двумя берегами».

Играл в театрах «Мадлен» («Галапагосы» Ж. Шатене), Национальном театре Страсбура («Тартюф» Мольера) и «Эспас Пьер Карден» («SME» по произведениям Н. Саррот).

Участвовал в записи оперы-оратории Игоря Стравинского «Царь Эдип» под управлением Валерия Гергиева (исполнил роль рассказчика).

В октябре 2003 года Жерар Депардьё позировал для портрета русскому художнику Георгию Шишкину и побывал на открытии его выставки в Париже.

В июне 2013 года на закрытии Московского кинофестиваля Депардьё представлял российско-французский исторический фильм «Распутин», в котором сыграл главную роль. В интервью корреспонденту газеты «Metro Москва» он сказал, что на съёмках фильма «открыл для себя таких превосходных актёров, как Филипп Янковский, Владимир Машков, Константин Хабенский, Анна Михалкова», а съёмочную группу оценил как «очень профессиональную и отважную». В 2016 году были завершёны съёмки фильма «Диван Сталина», в котором Депардьё сыграл роль Иосифа Сталина.

Личная жизнь 

Приблизительно осенью 1968 года Депардьё познакомился в Париже со студенткой школы Коше — Элизабет Гиньо (). В отличие от Депардьё, Элизабет происходила из древнего аристократического рода и принадлежала к одной из богатых семей Парижа. Несмотря на это, она оказалась весьма самостоятельной девушкой, независимой от желаний родителей и требований окружения, к которому принадлежала. Простой интерес к одному из ведущих учеников Коше перерос в дружбу, а со временем — в любовь. Когда Гиньо и Депардьё решили пожениться, это почти никого не удивило, кроме родителей Депардьё. Они чувствовали себя неловко на свадьбе 11 апреля 1970 года. Однако они были счастливы, что их сын продвигается по ступеням социальной лестницы Парижа (брак продлился 26 лет до развода в 1996 году, хотя расстались супруги в 1992 году после признания Депардьё внебрачного отцовства).

У Жерара Депардьё официально четверо детей, из них двое старших — от жены Элизабет Депардьё (после развода — Гиньо):

Сын Гийом (1971—2008) — актёр, умер в возрасте 37 лет от вирусной пневмонии, был зависим от наркотиков. Внучка Луиза (род. 2000).

Дочь Жюли (род. 1973) — актриса. Внуки Билли (род. 16 июня 2011), Альфред (род. 8 августа 2012).

Также известны и официально признаны Депардьё двое внебрачных детей:

Роксана Депардьё (род. в 1992) — актриса, дочь от сенегальской модели и актрисы Карин Силла.

Сын Жан (род. в 2006) — от французской камбоджийки Элен Бизо (), дочери кхмерского буддиста, выжившего узника «красных кхмеров», почётного профессора Французского института Дальнего Востока Франсуа Бизо — назван Жаном в честь умершего друга Депардьё, французского актёра Жана Карме.

Однако, по утверждению самого Депардьё, всего у него 20 детей от 10 разных женщин, от некоторых матерей он откупился деньгами.

Депардьё, известный своим пристрастием к вину, признался, что выпивает до 10 бутылок алкоголя в день.

Взгляды и гражданство 
Воспитанный в католической вере, Депардьё в середине 1960-х годов, будучи поклонником творчества египетской певицы Умм Кульсум, принял ислам, но позднее сменил веру на привлёкший его буддизм.

4 сентября 2020 года принял православное крещение в Соборе Святого Александра Невского в Париже. По словам Депардьё, это произошло благодаря его «связи с православным духовенством» (как следует из его же слов, своим духовным отцом он считает митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова)) и «любви к православной литургии».

Общаясь с журналистами после принятия православия, Депардьё заявил, что для полноты ему теперь остается принять иудаизм.

Является гражданином 3 государств: Бельгии, России и Алжира.

В конце 2012 года Депардьё купил дом в Бельгии в местечке Нешен в коммуне Эстемпюи недалеко от границы с Францией. Это спровоцировало оживлённую дискуссию в СМИ о возможной попытке Депардьё уйти от налогов. Премьер-министр Франции Жан-Марк Эро, отстаивающий жёсткую налоговую политику своего правительства, назвал это «жалкой попыткой». Через несколько дней Депардьё послал премьер-министру открытое письмо (приложив к нему паспорт и социальную карту), опубликованное в воскресной газете . В письме актёр написал: «Кто вы такой, чтобы так меня судить, я спрашиваю вас, Эро, премьер-министр Франсуа Олланда, я спрашиваю вас: кто вы такой?.. Я никого не убивал, мне кажется, я не совершал недостойных поступков, за 45 лет я заплатил 145 млн евро налогов, предоставляю рабочие места для 80 человек. Меня не надо ни жалеть, ни хвалить, но я не приемлю слова „жалкий“».

В декабре 2012 года Жерар Депардьё переселился в Бельгию во избежание уплаты налога на роскошь, а спустя несколько дней объявил об отказе от французского гражданства. В письме премьер-министру он пояснил, что «понятие „патриотизм“ устарело, и он считает себя гражданином мира, а не Франции».

1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ № 1 о предоставлении Жерару Депардьё российского гражданства, а председатель парламентской комиссии Бельгии по натурализации Жорж Дальмань сообщил, что «ещё не получал официальной просьбы о натурализации в Бельгии от Ж. Депардьё». Ранее, 20 декабря 2012 года, в ходе пресс-конференции президент России заявил, что «если Жерар действительно хочет иметь или вид на жительство в России либо российский паспорт, то будем считать, что этот вопрос решён, и решён уже положительно». «Это обещание было обусловлено весомым вкладом Депардьё в отечественную культуру и кинематограф», заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Комментируя новость о получении российского гражданства, актёр сказал по этому поводу в обращении к россиянам, составленном им на двух языках, следующее:
Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы, в которых я работаю вместе с такими актёрами, как Владимир Машков. Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления. Мой отец в своё время был коммунистом и слушал Радио Москвы! Это тоже часть моей культуры… Я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно… Россия — страна великой демократии, это не та страна, где премьер-министр мог бы назвать гражданина своей страны жалким человеком.
Вечером 5 января 2013 года Жерар Депардьё получил российский паспорт. По сообщениям ряда СМИ, при оформлении паспорта имели место нарушения российского законодательства.

6 января 2013 года Депардьё прибыл в город Саранск, где руководство республики Мордовия предложило квартиру либо собственный дом.
11 января Депардьё было присвоено звание «Почётный удмурт». 21 февраля Депардьё официально получил регистрацию у своего друга по адресу: город Саранск, улица Демократическая 1.

25 февраля 2013 года Депардьё получил звание почётного гражданина Чеченской республики из рук президента Чечни Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном.

В интервью телеканалу Notele Депардьё заявил, что любит Россию и Францию, но жить намерен в небольшом городке Нешене на юге Бельгии.

17 июня в СМИ появились данные о том, что Депардьё желает иметь гражданство ещё семи стран, в том числе Алжира.

24 августа 2013 года Жерар Депардьё стал почётным гражданином бельгийской коммуны Эстампуи.

8 апреля 2015 года появилась информация о том, что Депардьё якобы продал все свои квартиры в России, намерен отказаться от российского гражданства и собирается переехать на постоянное место жительства в Бельгию. Однако директор Депардьё Арно Фрилле опроверг эту информацию по горячим следам. В октябре того же года Депардьё показал прессе, что российский паспорт до сих пор при нём. В декабре 2015 года актёр заявил, что готов «умереть за Россию».

В июле 2015 года Депардьё стал персоной нон грата на Украине, и ему на 5 лет был запрещён въезд в страну. В августе 2015 года СБУ внесла Депардьё в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

В феврале 2018 года Депардьё на пресс-конференции, посвящённой второму сезону сериала «Марсель», сделал заявление о том, что планирует жить в Алжире.

В декабре 2018 Депардьё прописался в Новосибирске. Его бизнес-партнер Юлия Мосман пояснила, что команда Депардьё запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с распространением и производством продуктов питания. Также в планах была съемка документального фильма о Новосибирске, который Депардьё и его продюсер Арно Фрилле готовили совместно с Первым каналом.

1 апреля 2022 года Депардьё осудил вторжение России на Украину, раскритиковал Владимира Путина за «безумные действия» и пообещал передать в помощь украинцам средства, которые он получит за три своих апрельских концерта.

Творчество

Фильмография

Театр 

 1972 — «Дом»
 1972 — «Исма»
 1973 — «Исаак»
 1974 — «Прогулка к озеру Констанс» 

Театр Эдуарда VII
 1968—1969: — «Парни из банды»

театр «Мадлен»
 1970 — «Девушка в моём супе»
 1971 — «Галапагоссы»
 2004 — «Зверь в чаще»

Национальный театр «Шайо»
 1971 — «Спасённый»

Театральный центр «Нантер»
 1977 — «Неразумные вымирают»

Национальный театр Страсбурга
 1983 — «Тартюф»

театр «Елисейские поля»
 1996 — «История солдата»

Театр Парижа
 1999 — «Небесные врата»

Телевидение 
Канал Arte
 2015 — 2016 — «Вкусное путешествие с Жераром Депардье»

Книги

Награды и номинации 
Лауреат

 1973 — Гран-при Фестиваля имени Жерара Филиппа
 1981 — Сезар: «Лучший актёр» за роль в фильме «Последнее метро»
 1982 — Общество американских критиков: «Лучший актёр года»
 1983 — Премия Ассоциации работников киностудий: «За творчество в целом и карьеру в кино»
 1985 — Венецианский кинофестиваль: Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль в фильме «Полиция»
 1989 — Почётный член Британского института кино
 1990 — Серебряная премия Каннского кинофестиваля: «Лучшая мужская роль» за роль в фильме «Сирано де Бержерак»
 1990 — «Лучший иностранный актёр 1980-х — 1990-х» по мнению американских кинокритиков
 1991 — Сезар: «Лучший актёр» за роль в фильме «Сирано де Бержерак»
 1991 — Золотой глобус: «Лучшая мужская роль» за роль в фильме «Вид на жительство»
 1995 — Монреальский кинофестиваль
 1996 — Кавалер Ордена Почётного легиона
 1996 — Золотая камера
 1997 — Венецианский кинофестиваль: Приз имени Рудольфа Валентино, Золотой лев «За вклад в мировой кинематограф»
 1999 — 
 2000 — Веронский кинофестиваль
 2002 — Рыцарь Национального ордена Квебека
 2006 — Московский международный кинофестиваль: приз имени Станиславского «Верю!»
 2011 — Лауреат кинопремии «Люмьер» «за заметный вклад в развитие мирового кино».
 2011 — Золотая звезда за вклад в развитие виноделия

 2013 — Почётный гражданин Чеченской Республики — за творческую деятельность, получившую общественное признание и широкую известность в Чеченской Республике, большой вклад в укрепление дружбы между народами
Номинант
 1976 — Сезар: «Лучший актёр» за роль в фильме «Семь смертей по рецепту»
 1977 — Сезар: «Лучший актёр» за роль в фильме «Последняя женщина»
 1978 — Сезар: «Лучший актёр» за роль в фильме «Скажи ей, что я её люблю»
 1979 — Сезар: «Лучший актёр» за роль в фильме «Сахар»
 1983 — Сезар: «Лучший актёр» за роль в фильме «Дантон»
 1984 — Сезар: «Лучший актёр» за роль в фильме «Папаши»
 1985 — Сезар: «Лучший актёр» за роль в фильме «Форт „Саган“»
 1986 — Сезар: «Лучший актёр» за роль в фильме «Полиция»
 1988 — BAFTA: «Лучшая мужская роль» за роль в фильме «Жан де Флоретт»
 1989 — Сезар: «Лучший актёр» за роль в фильме «Камилла Клодель»
 1990 — Европейская киноакадемия: «Лучший актёр» за роль фильме «Сирано де Бержерак»
 1991 — Оскар — «Лучшая мужская роль» за роль в фильме «Сирано де Бержерак»
 1992 — BAFTA: «Лучшая мужская роль» за роль в фильме «Сирано де Бержерак»
 1995 — Сезар: «Лучший актёр» за роль в фильме «Полковник Шебер»
 1998 — Европейская киноакадемия: «За выдающиеся достижения в мировом искусстве» за роль в фильме «Человек в железной маске»
 2007 — Сезар: «Лучший актёр» за роль в фильме «Когда я была певцом»
 2011 — Сезар: «Лучший актёр» за роль в фильме «Последний мамонт Франции»

Прочее
 В честь него назван астероид (19999) Депардьё.

Примечания

Источники

Литература 
 на русском языке
 Брагинский А. В. Ж. Депардьё. Украденные письма: Фрагменты из книги. Ростов н/Д : Феникс, 1998. — 316 с. (Мужчина-миф). ISBN 5-222-00596-8
 
 на других языках
 Dazat O. G. Depardieu. P., 1988;
 Mahéo M. G. Depardieu: 25 ans de cinéma. Lausanne, 1999;
 Réali C. G. Depardieu, voleur d’âmes. P., 2004;
 Violet B. Depardieu, L’Insoumi. P., 2006.

Ссылки 

 Сайт о Жераре Депардьё

Владельцы ресторанов
Виноделы Франции
Лауреаты премии «Кубок Вольпи»
Натурализованные граждане России
Киноактёры Франции